Stub är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ambrosius Stub
 Hans Gerhard Stub
 Kjeld Stub
 Nils Stub

Danska efternamn